Ce qui est particulier à une localité ou une région donnée.
 En médecine, une maladie est dite endémique d'une région si elle y sévit de manière permanente.
 En biologie, une espèce est dite endémique d'une région déterminée si elle en provient.